Copăceni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Copăceni (Ilfov)
 Copăceni (Vâlcea)